Guaglianone est un nom de famille porté par :

 Homero Guaglianone (1937-), footballeur international uruguayen,
  (1973-), scénariste italien.